Rawang (Maleisië), een stad in de Maleisische deelstaat Selangor
Rawang (Padang Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang in de provincie West-Sumatra, Indonesië
Rawang (Pariaman Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Pariaman in de provincie West-Sumatra, Indonesië.